

Patronyme 

 Adolf Retz (1942-), homme politique allemand, membre du SPD et député au landtag de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Voir l'article en allemand : Adolf Retz.
 Franz von Retz (1343-1427), moine dominicain et théologien autrichien. Voir l'article en allemand : Franz von Retz.
 Franz Retz (1673-1750), prêtre jésuite tchèque, supérieur général des Jésuites.
 Noël Retz, (1758-1810), médecin français.

Ce nom a également été porté par plusieurs membres de la famille de Gondi dont les plus connus sont :
 Albert de Gondi, duc ou maréchal de Retz (1522-1602), 
 Henri de Gondi, duc et premier cardinal de Retz (1572-1622),
 Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz (1613-1679).

Toponyme 

 Le pays de Retz, pays de la Bretagne historique.
 La forêt de Retz, une forêt domaniale de l'Aisne en forme de croissant autour de Villers-Cotterêts.
 Retz, ville autrichienne.
 Saint-Genès-du-Retz, commune du Puy-de-Dôme.

Divers 
 Dans l'univers des Cantos d'Hypérion, imaginé par l'écrivain Dan Simmons, le Retz est le réseau  de communication et de mobilité de planètes sous la domination de l'Hégémonie, reliées entre elles par l'infosphère, le Canal large, et les portails « Distrans ».
 Le désert de Retz est un jardin anglo-chinois créé au  en bordure de la forêt de Marly, dans la commune de Chambourcy.
 Le bagadais de Retz ou bagadais casqué (prionops retzii) est un oiseau africain de la famille des Vangidae. Il doit son nom au naturaliste suédois Anders Jahan Retzius (1742-1821).
 Les Éditions Retz sont une maison d'édition française.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme